В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of California 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Андреа Джегер здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Вейд 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (1-ше коло)
 Андреа Джегер (переможниця)
 Венді Тернбулл (півфінал)
 Барбара Джордан (1-ше коло)

 Вірджинія Вейд (фінал)
 Міма Яушовець (чвертьфінал)
 Сью Баркер (чвертьфінал)
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1981